Raubschloss bezeichnet folgende geographische Objekte:
 Raubschloss (Gräfenroda), Burgruine bei Gräfenroda, Thüringen
 Raubschloss Liebenstein, Burgruine bei Pobershau an der Schwarzen Pockau, Sachsen
 Raubschloss Ringethal, Burgruine, Sachsen
 Goßdorfer Raubschloss, Burg Schwarzberg, Burgruine, Sachsen
 Ottendorfer Raubschloss, Burgruine; siehe Burg Arnstein (Sachsen), Sachsen
 Hinteres Raubschloss, 389 m hohes Felsmassiv mit Burgruine; siehe Winterstein (Sächsische Schweiz), Sachsen
 Vorderes Raubschloss, Frienstein, 130 m hoher Fels, Sachsen